Серия B 1958/1959 () — 27-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 21 сентября 1958 года и закончился 6 июня 1959 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 1958/59 на legaserieb.it
 Серия B 1958/59 на rsssf.com

1958/1959
Футбол в Италии в 1958 году
Футбол в Италии в 1959 году